Кьяра Кройцер (; девичья фамилия — Хёльцль (), род. 18 июля 1997, Шварцах-им-Понгау, Зальцбург, Австрия) — австрийская прыгунья на лыжах с трамплина, чемпионка мира 2021 года и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в командных соревнованиях.

Спортивная карьера 
В Кубке мира выступает с сезона 2012/2013.

5 мая 2021 года Кьяра вышла замуж за Филиппа Кройцера, и с сезона 2021/2022 она выступает под фамилией мужа.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Победы на этапах Кубка мира (6)

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина Австрии
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года